Бусовача је градско насеље и сједиште истоимене општине у Босни и Херцеговини. Налази се у Средњобосанском кантону.

Географија 
Бусовача се налази на путу Травник-Сарајево. Град је смјештен на двије ријеке Козици и Иванчици. Планине које окружују град су Враница, Бусовачка и Хум.

Становништво

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (Fallingrain)

Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Општина Бусовача